Cices sphaerosylliformis är en ringmaskart som beskrevs av Diaz-Castaneda och San Martin 200. Cices sphaerosylliformis ingår i släktet Cices och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sphaerosylliformis